Vägsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vägsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun och Motala kommun,  (58,9 ha)
Vägsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (2,61 km²)
Nördre Vägsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (14,1 ha)
Syndre Vägsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (18,6 ha)
Lill-Vägsjön, sjö i Härnösands kommun,  (12,1 ha)
Stor-Vägsjön, sjö i Härnösands kommun,  (13 ha)
Vägsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (5,8 ha)
Vägsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (1,15 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn